Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro (officieel Banespa Open) van 1990 werd gespeeld van 2 tot en met 8 april 1990 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op speciaal aangelegde outdoor tapijtbanen op het strand van de Copacabana.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Bronnen 
 Enkelspel
 Dubbelspel

1990
Rio de Janeiro